Cetate je název více míst v Rumunsku:

 Cetate (župa Dolj) – obec v župě Dolj
 Cetate (župa Bistrița-Năsăud) – obec v župě Bistrița-Năsăud